Кубок Германии по футболу 2007/2008 годов — 65-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 3 августа 2007 года, а финал состоялся 19 апреля 2008 года на Олимпийском стадионе в Берлине. Обладателем Кубка в 14-й раз стала мюнхенская «Бавария».

Клубы-участники 

1 Финалисты трех регионов с наибольшим числом команд-участниц в соревнованиях лиги (Бавария, Нижняя Саксония, Вестфалия) также допущены к соревнованиям.

Расписание 
Игры Кубка Германии 2007/08 прошли по следующему расписанию:
 Раунд 1: 3-6 августа 2007 года
 Раунд 2: 30-31 октября 2007 года
 1/8 финала: 29-30 января 2008 года
 Четвертьфиналы: 26-27 февраля 2008 года
 Полуфиналы: 18-19 марта 2008 года
 Финал: 19 апреля 2008 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Первый раунд

Второй раунд

Сетка турнира

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Примечания 

Кубок Германии по футболу
Германия
Германия
Германия